Curaçao steht für:

 Curaçao, Land und Insel der Karibik
 Curaçao (Likör), Getränk

Curacao steht für:

 Curacao (Band), österreichische Popband

Siehe auch:
 Curacoa